Cruiserweight Classic, znany pierwotnie jako Global Cruiserweight Series, był turniejem profesjonalnego wrestlingu emitowanym na WWE Network, którego uczestnikami byli wrestlerzy ważący poniżej 93 kilogramów (205 funtów). Mecze kwalifikacyjne odbywały się w różnych federacjach niezależnych takich jak Revolution Pro Wrestling, Progress Wrestling oraz Evolve. W turnieju wzięło udział 32 zawodników wagi półciężkiej z całego świata, a wydarzenie odbyło się 23 czerwca, 13 i 27 lipca, 26 sierpnia i 14 września 2016. Zwycięzcą turnieju został TJ Perkins.

Ogłoszenie uczestników 
Pierwszymi oficjalnymi uczestnikami turnieju stali się Rich Swann, Tommaso Ciampa i Johnny Gargano (walczący również w NXT), a także światowe gwiazdy jak Zack Sabre Jr., Noam Dar, Ho Ho Lun oraz Akira Tozawa. Podczas gali niezależnej federacji z 2 kwietnia, Lince Dorado potwierdził swoją obecność w turnieju. 24 kwietnia na gali Progress Wrestling Chapter 29, Sabre Jr. i Jack Gallagher wygrali pojedynek kwalifikujący do turnieju, zaś 7 maja na gali Evolve 61, T.J. Perkins i Drew Gulak stali się kolejnymi członkami wydarzenia. 11 czerwca na gali Evolve 63, Tony Nese pokonał Johnny’ego Gargano, Drewa Gulaka, T.J.'a Perkinsa i Lince'a Dorado, tym samym kwalifikując się do turnieju. Dwa dni później, WWE oficjalnie przedstawiło listę 32 uczestników turnieju. Oryginalnie, brazylijski wrestler Zumbi miał wziąć udział w turnieju, lecz przez problemy z wizą został zastąpiony przez Mustafę Aliego.

Mecze kwalifikacyjne 
 Progress Wrestling Chapter 29 - 24 kwietnia (Electric Ballroom - Camden Town, Londyn)

 Revolution Pro Wrestling Live at the Cockpit 8 - 1 maja (Cockpit Theatre - Marylebone, Londyn)

 Evolve 61 - 7 maja (La Boom - Woodside, Queens, Nowy Jork)

 American Combat Wrestling The Tradition Continues! - 28 maja (All Sports Arena - New Port Richey, Floryda)

 Evolve 63 - 11 czerwca (Downtown Recreation Complex - Orlando, Floryda)

Uczestnicy turnieju

Oficjalny skład

Rezerwa 
W razie odniesienia kontuzji lub przekroczenia limitu 93 kilogramów, oficjalny uczestnik zostałby zastąpiony przez jednego z poniższych:

Zastąpieni 
Poniżsi uczestnicy zostali wycofani z turnieju z konkretnego powodu i zastąpieni przez innego wrestlera.

Osobistości telewizyjne

Rezultaty

Tabelka turnieju

Rezultaty walk poza turniejem 
Poniższe walki zostały nagrane podczas gal z 14 lipca, 26 sierpnia oraz na żywo z finału z 14 września.

 TM-61 (Nick Miller i Shane Thorne) pokonali Mustafę Aliego i Seana Malutę (14 lipca, dark match)
 Hideo Itami pokonał Ernesta Alexandra (26 sierpnia, dark match)
Cedric Alexander pokonał Oneya Lorcana (26 sierpnia, WWE.com/YouTube)
Tony Nese i Drew Gulak pokonali Lince'a Dorado i Kennetha Johnsona (26 sierpnia, WWE.com/YouTube)
Bollywood Boyz (Gurv i Harv Sihra) pokonali Seana Malutę i Ariyę Daivariego (26 sierpnia, WWE.com/YouTube)
Bollywood Boyz pokonali Seana Malutę i Martina Stone’a (14 września, dark match)
DIY (Johnny Gargano i Tommaso Ciampa) pokonali Noama Dara i Cedrica Alexandra (14 września, WWE Network)

Finał

Wydarzenia po turnieju 
Przed rozpoczęciem finału pomiędzy TJ Perkinsem i Granem Metalikiem, Triple H wszedł do ringu i oświadczył, że zwycięzca turnieju zostanie pierwszym posiadaczem nowego WWE Cruiserweight Championship. Dodatkowo, TJ Perkins, Gran Metalik, Akira Tozawa, Jack Gallagher, Brian Kendrick, Cedric Alexander, Noam Dar i Lince Dorado podpisali kontrakty z WWE. 15 lipca, Pro Wrestling Torch podzieliło się informacją, iż Ibushi podpisał kontrakt z WWE na występy w rosterze NXT. W wywiadzie udzielonym 25 lipca, Ibushi potwierdził, że zaoferowano mu kontrakt, lecz jego nie podpisał. Po turnieju, Pro Wrestling Torch dowiedziało się, że ostatecznie Ibushi nie podpisał kontraktu, co było głównym powodem przegranej w półfinale (WWE chciało mieć jako zwycięzcę osobę zakontraktowaną z promocją).

Zobacz też 
 Lista gal WWE Network
 WWE Cruiserweight Championship

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  Oficjalna strona turnieju

Gale WWE Network 2016
Sport na Florydzie
Turnieje WWE
2016 w Stanach Zjednoczonych